Guevara est un nom d'origine basque médiéval dont l'origine étymologique du mot est Gebara, dérivé de Gebalaeca, village aujourd'hui nommé Galarreta.

Claude Ptolémée, astronome et astrologue grec au , va mentionner plusieurs toponymes du Pays basque dont celui de Γεβαλα ou Gebara.

Patronyme 

 Ana Guevara, une athlète mexicaine ;
 Carlos Guevara, un footballeur mexicain ;
 Ernesto Guevara dit Che Guevara un révolutionnaire argentin ;  
 Aleida Guevara, sa fille, médecin ;
 Emanuel Guevara, un coureur cycliste argentin ;
 Felipe de Guevara, un courtisan, collectionneur et historien de l'art espagnol ;
 Fray Antonio de Guevara, un écrivain espagnol ;
 Freddy Guevara un député vénézuélien ;
 Giovanni Guevara, un coureur cycliste salvadorien ;
 Isabel de Guevara, missionnaire espagnole au Nouveau Monde ;
 
 Manuel Guevara, un coureur cycliste vénézuélien ;
 Max Guevara, une héroïne de la série télévisée Dark Angel ;
 Michael Guevara, un footballeur péruvien ;
 Nacha Guevara, une actrice, chanteuse, danseuse et femme politique argentine ;  
 Sammy Guevara (1993-), catcheur américain ;
 Wálter Guevara Arze (1912-1996), homme d'État bolivien.

Toponymes 

 Espagne
 Guevara, un village de la province d'Alava, dans la Communauté autonome basque ;
 Le Château Gebara construit au  dans le village de Gebara.

 Venezuela
 Guevara : l'une des cinq divisions territoriales et statistiques dont l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité de Gómez dans l'État de Nueva Esparta.

Autres 

 Guevara (Guerrilla War), un jeu d'arcade de SNK.

Références 

Toponymie basque